All-Star steht für:

 All-Star, herausragender Sportler
 ein Ensemble aus Stars, siehe Starbesetzung
 All Star (Lied), Lied von Smash Mouth
 Allstar (Sportausrüster), deutscher Fechtsportausrüster
 All Star Comics, US-amerikanische Comicserie
 Allstar SZD-54 Perkoz, polnisches Segelflugzeug
 Chuck Taylor All Star, Schuhmodell von Converse

All-Stars als Namensbestandteil:
 Fania All-Stars, Salsaband von Fania Records
 Metronome All-Stars, US-amerikanische Jazz-Formation
 Southern All Stars, japanische Rockband
 Wa All Stars, ghanaischer Fußballverein
 Bravo All Stars, musikalisches Benefizprojekt